79 км (до 1948 — Мякря, ; на некоторых картах — 78 км) — остановочный пункт Приозерского направления Октябрьской железной дороги. Расположен на территории Приозерского района Ленинградской области на западной окраине посёлка Колосково, в 1,5 км к северо-востоку от посёлка Раздолье, между станциями Сосново и Петяярви. Электрифицирована в 1975 году в составе участка Сосново — Приозерск. В 500 м к востоку от платформы проходит трасса  — Приозерское шоссе.

Располагается на линии Санкт-Петербург — Хийтола, имеет две платформы. До 2011 году была одна платформа с восточной стороны пути. В рамках проекта строительства железной дороги Лосево — Каменногорск в 2011-2013 годах построены второй путь и платформа. Остановочный пункт оборудован светофором для пешеходов. 

Останавливаются все пригородные поезда, кроме экспрессов Санкт-Петербург — Кузнечное.

Фотографии

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Приозерского района